Pokrzyk wilcza jagoda – bylina z rodziny psiankowatych
 Joey Belladonna – amerykański muzyk
 Giorgio Belladonna – włoski brydżysta
 Belladonna – album grupy Nucleus
 Belladonna (aktorka)
 Belladonna coup – manewr brydżowy